Faizabad (divisie), thans Ayodhya geheten, een divisie van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Faizabad (district), thans Ayodhya geheten, een district in deze divisie
 Faizabad (India), de voormalige hoofdstad van bovenstaand district
 Fayzabad (Afghanistan), de hoofdstad van de Afghaanse provincie Badachsjan